Okręty US Navy o nazwie USS "Osage":
 Pierwszy "Osage" był jednowieżowym monitorem rzecznym typu Neosho. Był w służbie w latach 1863-1865.
 Drugi "Osage" (LSV-3) był okrętem desantowym pojazdów z okresu II wojny światowej. Był w służbie w latach 1944-1947.

Osage